Košarkaški kup Jugoslavije je bilo godišnje natjecanje košarkaških klubova u Jugoslaviji. Održavalo se uz povremene prekide između 1960. i 1991. godine. Najuspješnije momčadi u ovom natjecanju su bili hrvatski klubovi - Cibona iz Zagreba (igrala i pod nazivom Lokomotiva), te Split (pod nazivima Jugoplastika i POP 84).

Završnica kupa

Klubovi po uspješnosti (sudionici završnice)

Povezani članci 
 Popis prvaka i pobjednika kupa Jugoslavije u košarci
 Prvenstvo Jugoslavije u košarci
 Prva B košarkaška liga (Jugoslavija)
 Kup SR Jugoslavije u košarci
 Kup Krešimira Ćosića
 Kup Radivoja Koraća

Vanjske poveznice

Izvori  
 Košarkaški savez Srbije - povijest kup natjecanja 
 završnice kupa te sastavi pobjednika
 basketball.hr, Povijest finala Kupa Jugoslavije: Koliko puta je osvajač bio Zadar, koliko su međusobnih finala igrali Cibona i Jugoplastika, kada je finale igrao Alkar..., objavljeno 22. veljače 2023., pristupljeno 12. ožujka 2023. 
 

Kup
Jugoslavija